Villers-Bocage (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Villers-Bocage (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia